JFL est un sigle qui peut désigner :
 Japan Football League (en français, Championnat du Japon de football D4), une compétition placée sous l'égide de la fédération du Japon de football ;
 Just for Laughs (en français, Juste pour rire), un festival d'humour qui a lieu chaque année à Montréal au Québec.